Con el nombre de Evangelio de los Egipcios se conocen dos evangelios apócrifos:

 El Evangelio griego de los egipcios, un texto perdido, escrito en griego, considerado herético por Clemente de Alejandría, Orígenes y Epifanio de Salamina.
 El Evangelio copto de los egipcios, otro evangelio, encontrado en Nag Hammadi, escrito para la comunidad gnóstica egipcia.

Evangelios apócrifos